

Geografia
Puglia – regione italiana
Puglia – regione ecclesiastica della Chiesa cattolica in Italia
Puglia – torrente della provincia di Perugia

Persone
Frank Puglia (1892-1975) – attore italiano
Giuseppe Puglia (1600-1636) – pittore italiano
Guglielmo di Puglia (...–...) – cronista italiano
José Ferdinando Puglia (1937-2015) – calciatore brasiliano
Marianne Puglia (1985) – modella e personaggio televisivo venezuelana di origini italiane
Sergio Puglia (1972) – politico italiano

Storia
Puglia – contea normanna, successivamente confluita nell'omonimo ducato
Puglia – ducato normanno, successivamente confluito nel regno di Sicilia
Puglia – giustizierato svevo, successivamente suddiviso in Terra di Bari e Terra d'Otranto

Altro
Puglia – nave da guerra della Regia Marina
168261 Puglia – asteroide

Altri progetti